Ре́торома́нские языки — условное название группы архаичных романских языков, расположенных на периферии галло-итальянского языкового ареала.

Являются ареальным объединением, а не генетической группой.

Состав 
 фриульский — итальянская область Фриули — к северу от Венеции до австрийской границы и на восток до словенской границы;
 ладинский (Ladin) — на севере Италии — область Альто-Адидже и к востоку от Доломитовых Альп;
 романшский (или руманшский, швейцарский ретороманский) — распространён в долине Рейна в кантоне Граубюнден (Graubünden, Grisons) на юго-востоке Швейцарии и, частично, в Северной Италии;
 энгадинский диалект (Engadine) — в Швейцарии, в долине р. Инн.

Этимология 
Слово «ретороманские» образовано от названия римской провинции Реция.

См. также 
 Ретороманцы

Примечания

Литература 
 Языки мира: Романские языки. Москва, 2001.

Ссылки 
Статья о ретороманских языках в Большой советской энциклопедии